Meningsmålinger forud for folketingsvalg 2022 blev udført af en række analyseinstitutter. Denne liste har resultaterne af meningsmålinger om, hvad vælgerne ville stemme ved folketingsvalget 2022som senest skulle være afholdt 4. juni 2023og indeholder de partier, som var opstillingsberettigede på tidspunktet for meningsmålingen.

Blokopdeling 
Der er ikke nogen alment anerkendt blokopdeling af partierne i dansk politik. De fleste kilder bruger betegnelserne "rød blok" og "blå blok" om partier, der forventes at støtte henholdsvis en socialdemokratisk og en borgerlig statsministerkandidat. Betegnelserne "blå blok" og "rød blok" blev brugt i 1994 af Uffe Ellemann-Jensen, men kom først i almindelig anvendelse forud for folketingsvalget 2011.

For sammenlignelighedens skyld anvendes i denne oversigt samme opdeling (om støtten til forskellige fløjes statsministerkandidater), uafhængigt af hvad kilderne angiver:

 Rød blok består af partierne A, B, F, G, Q og Ø samt Å efter partiets formandsskifte 1. februar 2020.

 Blå blok består af partierne C, D, I, K, O, V og Æ

 E, P og M samt Å frem til februar 2020 regnes for at stå uden for blokkene.

Såfremt en måling indeholder kategorien "Øvrige" eller "Andre", regnes disse også som uden for blokkene.

Det er dog ikke på forhånd givet, at hvert enkelt parti i en konkret konstituerings- eller forhandlingssituation vil handle i forhold til den "blokkategori", som pressen og offentligheden har givet dem.

2019

2020

2021

Januar-marts 2021

April-juni 2021

Juli-september 2021

Oktober-december 2021

2022

Januar-marts 2022

April-juni 2022

Juli-september 2022

Oktober 2022

Referencer 

Folketingsvalg